Vehicle Dynamic Control  – nome commerciale del controllo elettronico di stabilità
 Volts of direct current  – tensione continua
 Village Development Committee  – quarto livello delle suddivisioni amministrative del Nepal' Video Display Controller'''  – circuito integrato preposto alla generazione del segnale video